

Família
Casa Sobieski

Pessoas
João III Sobieski, rei da Polónia
Marco Sobieski, avô paterno de João III da Polónia
Jaime Sobieski, pai de João III da Polónia
Teresa Cunegunda Sobieska, filha de João III da Polónia
Jaime Luís Sobieski, filho de João III da Polónia
Maria Carolina Sobieska, filha de Jaime Luís Sobieski
Maria Clementina Sobieska, filha de Jaime Luís Sobieski
Leelee Sobieski

Localidades
Sobieski (Minnesota)

Desambiguação